Koraput ist Hauptstadt des gleichnamigen Distrikts im Südwesten des ostindischen Bundesstaats Odisha.

Koraput liegt in den Ostghats nördlich der Kolab-Talsperre auf einer Höhe von . 15 km weiter westlich befindet sich die Stadt Jeypore.

Koraput, seit dem 30. Juni 1953 ein Notified Area Council, wurde am 24. Februar 2014 in eine Municipality umgewandelt. 
Die Stadt ist in 21 Wards unterteilt.
Beim Zensus 2011 hatte Koraput 47.468 Einwohner. 

Die nationalen Fernstraßen NH 43 (Jagdalpur–Vizianagaram) und NH 326 (Malkangiri–Rayagada) kreuzen sich in Koraput.
Die Stadt liegt an der Eisenbahnlinie (Jagdalpur–Rayagada).

Klima 
In Koraput herrscht tropisches Klima. Die Jahresmitteltemperatur beträgt 23,1 °C. Die jährliche Niederschlagsmenge liegt im Schnitt bei 1604 mm. Die regenreichsten Monate sind während der Monsunzeit Juni bis September.

Sohn der Stadt 
 Theodor Ahrens (1940–2015), Missions-, Ökumene- und Religionswissenschaftler, Hochschullehrer

Weblinks 
 
 Webseite der Stadtverwaltung

Einzelnachweise 

Ort in Odisha
Distrikt Koraput
Municipality in Odisha